Sugar City kan verwijzen naar
de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sugar City (Colorado)
Sugar City (Idaho)
 SugarCity de herontwikkeling van de voormalige CSM-suikerfabriek in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.